Lake Placid steht für:

Orte:

 Lake Placid, New York, Vereinigte Staaten
 Lake Placid (Florida), Vereinigte Staaten

Gewässer:

 Lake Placid (New York), Vereinigte Staaten
 Lake Placid (Texas), Vereinigte Staaten
 Lake Placid (Queensland), Australien

Filme:

 Lake Placid (Film), US-amerikanischer Film von Steve Miner (1999)
 Lake Placid 2, US-amerikanisch-bulgarischer Film von David Flores (2007)
 Lake Placid 3, US-amerikanisch-bulgarischer Film von Griff Furst (2010)
 Lake Placid 4, US-amerikanisch-bulgarischer Film von Don Michael Paul (2012)
 Lake Placid vs. Anaconda, US-amerikanisch-bulgarischer Film von A.B. Stone (2015)
 Lake Placid: Legacy, US-amerikanisch-südafrikanischer Film von Darrell Roodt (2018)
 Miracle – Das Wunder von Lake Placid, US-amerikanischer Film von Gavin O’Connor (2004)

Siehe auch:
 Placid Lake